— японский футбольный защитник.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Джубило Ивата», «Ависпа Фукуока».

Национальная сборная 
С 2004 по 2006 год сыграл за национальную сборную Японии 32 матча.

Статистика за сборную

Достижения

Сборная 
 Кубка Азии; 2004

Командные 
 Джей-лиги; 1997, 1999, 2002
 Кубок Императора; 2003
 Кубок Джей-лиги; 1998

Индивидуальные 
 Включён в сборную Джей-лиги; 1998, 2002

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»